Чемпионат США по фигурному катанию 2009 года () — национальный чемпионат США сезона 2008-2009. Спортсмены соревновались на возрастных уровнях новичков, юниоров и «взрослом», в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир прошёл с 18 по 25 января 2009 года в Кливленде (штат Огайо) на арене «Quicken Loans Arena».

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная команда  на чемпионат мира в Лос-Анджелесе, на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Чемпионат на сайте Американской ассоциации фигурного катания 

Чемпионаты США по фигурному катанию
2009 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Кливленде
Фигурное катание в сезоне 2008/2009